Deutsche 2. Armee bezeichnet folgende Großverbände:

* 2. Armee (Deutscher Krieg) 
 2. Armee (Deutsch-Französischer Krieg)
 2. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 2. Armee (Wehrmacht), Armee im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 2. Panzerarmee (Wehrmacht)